

Geografia

Germania 
 Lausen – ex comune ora frazione di Lipsia, città extracircondariale (Sassonia)

Svizzera 
 Lausen – comune nel distretto di Liestal (Canton Basilea Campagna)

Persone 
 Helmut Lausen (1952) – calciatore tedesco